Die Finaport Zug Open 2022 waren ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. Juli 2022 in Zug stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 24. und 25. Juli 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website der Finaport Zug Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF)

ATP Challenger Tour 2022
Tennisturnier in Zug (Stadt)